Tudhope bezeichnet:

 Tudhope Motor, ehemaliger kanadischer Automobilhersteller
 Tudhope Hill, Berg in Schottland

Tudhope ist der Familienname folgender Personen:

 Ryan Tudhope (* 1978), US-amerikanischer Filmtechniker